Acomodação (oftalmologia)
 Acomodação (Piaget) ou Teoria cognitiva — conceituação de Jean Piaget
Acomodação (teologia) — doutrina cristã relativa à ideia de revelação
 Acomodação ou Meios de hospedagem — edificação destinada à recepção e ao alojamento.

Desambiguação]